Wozzeck – opera lirica di Alban Berg
 Wozzeck – opera lirica di Manfred Gurlitt
 Wozzeck – film del 1947 diretto da Georg C. Klaren
Wozzeck – film tv del 1994 diretto da Patrice Chéreau